Ermera steht für:

 Ermera, ein Ort in Osttimor
 Ermera (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Ermera (Gemeinde), eine Gemeinde in Osttimor